Xu Yunlong (Pequim, 17 de fevereiro de 1979) é um futebolista profissional chinês, defensor, milita no Beijing Guoan.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Pequim
Futebolistas da China
Futebolistas do Beijing Guoan Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002